

Analyse 
 Polynôme de Lommel, polynômes introduits par Eugen von Lommel.

Patronyme 

 Daniel Lommel (1943-), danseur et pédagogue français ;
 Eugen von Lommel (1837-1899), physicien allemand ;
 Pim van Lommel (1943-), médecin néerlandais ;
 Ludwig Manfred Lommel (1891-1962), acteur et humoriste allemand ;
 Ulli Lommel (1944-2017), acteur, scénariste et réalisateur allemand, fils du précédent ;
 Jörn-Uwe Lommel (1958-), joueur et entraîneur en handball.

Sport 
 Lommel United, club de football belge.

Toponyme 
 Lommel,  ville de Belgique, dans la province de Limbourg.